Соти́риос Верси́с (; 1876, Афины — 1919) — греческий легкоатлет и тяжелоатлет, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1896.

6 апреля на играх Версис участвовал в соревнованиях по метанию диска. Он уступил только американцу Роберту Гарретту и своему соотечественнику Панагиотису Параскевопулосу. Его лучшим результатом было расстояние в 27,78 м.

На следующий день, 7 апреля, Версис участвовал в обеих тяжелоатлетических дисциплинах — толчок двумя и одной руками. Лучшим е результатом стало первое соревнование. Его лучшим результатом был вес в 90 кг. Хотя ещё два спортсмена подняли такой же вес, МОК определил, что бронзовая медаль достаётся Версису. В толчке одной рукой он, подняв 40 кг, занял четвёртое место, так как обладатель бронзовой медали, его соотечественник Александрос Николопулос, хотя и показал такой же результат, затем смог поднять 57 кг.

Примечания

Ссылки 
 Сотириос Версис на sports-reference.com

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Метатели диска Греции
Тяжелоатлеты Греции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1896 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1896 года
Спортсмены нескольких видов спорта